

Geografia 
Waldorf (Maryland)
Waldorf (Minnesota)
Waldorf (Renânia-Palatinado)

Outros 
Pedagogia Waldorf
Salada Waldorf

Waldorf Astoria New York — hotel em Nova Iorque
The Waldorf Hilton, Londres — hotel em Londres

Desambiguações de topônimos